Tie Yana (; * 13. Mai 1979 in Henan, Volksrepublik China) ist eine Tischtennisspielerin aus Hongkong. Sie qualifizierte sich 2012 zum dritten Mal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Werdegang 
Tie Yana wurde 1979 in China geboren. Sie nahm für China an einer Universiade teil, migrierte später jedoch nach Hongkong, unter dessen Flagge sie seit 2002 antritt.

Seit 2003 wurde sie (bis 2012) für alle zehn Weltmeisterschaften nominiert. Mit dem Damenteam holte sie dabei 2004 und 2006 Silber sowie 2008 und 2012 Bronze. Dazu kommen drei Bronzemedaillen im Doppel, nämlich 2005 mit Zhang Rui, 2009 mit Jiang Huajun und 2011 ebenfalls mit Jiang Huajun. Zudem erreichte sie 2007 im Mixed mit Ko Lai Chak das Halbfinale.

Bei den ITTF-Pro-Tour-Turnieren erreichte sie in den Grand Finals 2009 und 2010 im Doppel jeweils mit Jiang Huajun das Endspiel. Auch bei den Asienmeisterschaften landete sie mehrfach auf vorderen Plätzen: 2003 Halbfinale im Einzel, Doppel und Mixed, Platz zwei im Teamwettbewerb; 2005 Halbfinale im Doppel und Sieg mit dem Team, 2007 Halbfinale im Doppel und Finale im Mixed.

2004 qualifizierte sie sich erstmals für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Hier erreichte sie sowohl im Einzel als auch im Doppel mit ihrer Partnerin Song Ah Sim das Viertelfinale. Auch 2008 kam sie im Einzel ins Viertelfinale, mit der Mannschaft belegte sie Platz fünf.

Aktivitäten in Deutschland 
2005 wechselte Tie Yana von Henan Zhengmei Company in die deutsche Bundesliga zum Verein TV Busenbach. Hier absolvierte sie zwei Spiele. Da sie in diesem Zeitraum auch bei einem chinesischen Verein aktiv war, was die Wettspielordnung des Deutschen Tischtennis-Bundes DTTB nicht zulässt, entzog ihr der DTTB die Spielberechtigung und wertete die beiden Bundesligaspiele als mit 0:6 verloren für den TV Busenbach. 2017 wurde sie vom Ttc berlin eastside verpflichtet.

Privat 
Tie Yana studierte von 1997 bis 2001 an der East China University of Science and Technology (ECUST) Sportwissenschaft. 2007 begann sie hier den Master-Studiengang. Seit 2009 ist sie mit dem Tischtennisnationalspieler Tang Peng verheiratet.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 (abgerufen am 27. Juli 2012)
  (abgerufen am 28. Juli 2012)
  (abgerufen am 28. Juli 2012)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Hongkong)
Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Tischtennisspieler (ttc berlin eastside)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2001
Asienspielesieger (Tischtennis)
Universiadesieger (Tischtennis)
Chinese (Hongkong)
Geboren 1979
Frau
Universiadeteilnehmer (Hongkong)